van Kampen ist der Familienname folgender Personen:

 Egbert van Kampen (1908–1942), niederländischer Mathematiker
 Hermann van Kampen (14. Jahrhundert), Turmbauer der Hamburger St. Petrikirche
 Hinrik van Kampen († vermutlich 1524), vermutlich aus Kampen (Niederlande) stammender Glockengießer, siehe Heinrich von Kampen
 Kathrin van Kampen (* 1989), deutsche Fußballspielerin
 Nico van Kampen (1921–2013), niederländischer Physiker
 Nicolaas Godfried van Kampen (1776–1839) niederländischer Historiker, Autor und Hochschullehrer 
 Pieter Nicolaas van Kampen (1878–1937), niederländischer Biologe
 Renate van Kampen (1941–2022), deutsche Historikerin, Politikwissenschaftlerin und Sachbuchautorin
 Robin van Kampen (* 1994), niederländischer Schachspieler
 Udo van Kampen (* 1949), deutscher Journalist
 Wilhelm van Kampen (* 1934), deutscher Historiker und Geschichtsdidaktiker